Qvist ist der Familienname folgender Personen: 

 Arthur Qvist (1896–1973), norwegischer Vielseitigkeitsreiter
 Bengt Andersson Qvist (1726–1799), schwedischer Chemiker und Mineraloge
 Bertil Qvist (1920–1991), finnischer Astronom, Mathematiker und Physiker
 Lasse Qvist (* 1987), dänischer Fußballspieler
 Ole Qvist (* 1950), dänischer Fußballspieler
 Trine Qvist (* 1966), dänische Curlerin